— японская дзюдоистка, чемпионка мира (2015), бронзовый призёр Универсиады (2013) и Азиатских игр (2014), многократная победительница национального первенства.

Выступает в весовой категории до 78 кг.

На чемпионате мира 2021 года, который проходил в Венгрии в Будапеште, в июне, Мами завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 78 кг, победив в схватке за третье место украинскую спортсменку Анастасию Турчин.

Примечания

Ссылки 
 
 Профайл на сайте alljudo.net

Чемпионы Японии по дзюдо
Чемпионы мира по дзюдо